Texosporium är ett släkte av lavar. Texosporium ingår i familjen Physciaceae, ordningen Teloschistales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Texosporium